Gunnar Lindgren och liknande namn kan avse:

Gunnar Lindgren (jurist) (född 1915), finländsk jurist
Gunnar Lindgren (jazzmusiker) (född 1941), svensk jazzmusiker